Парламентские выборы в Греции 2009 — досрочные выборы в Парламент Греции, которые состоялись 4 октября 2009 года. Очередные выборы должны состояться только в сентябре 2010 года.

2 сентября 2009 года премьер-министр Греции Костас Караманлис обратился с запросом к Президенту Каролосу Папульясу о роспуске Греческого парламента и назначении новых досрочных выборов. По мнению Караманлиса, это должно помочь принять ряд мер, чтобы преодолеть экономический спад. В то время, как другие европейские государства уже преодолели последствия глобального кризиса, греческая экономика все ещё находится в состоянии рецессии. В Греции стремительно росла безработица, а государственный долг является вторым по величине в Еврозоне и должен превысить годовой ВВП. Парламент был распущен, а новые выборы назначены на 4 октября 2009 года.

Данные эксит-полла 

Первые результаты эксит-полла, который проводился совместно с социологами Alco, GPO, MARC, Metron Analysis, MRB, Opinion и RASS были обнародованы в 19 часов 4 октября 2009 года:

В 20:50 4 октября 2009 были обнародованы пересмотренные результаты, допустимая погрешность менее 0,5 %:

Результаты выборов 
 Источник: Греческая статистическая служба

Примечания 

Греция
2009
2009 год в Греции